Академическая хоровая капелла Украинского радио (Хор Украинского радио, Хор Радио) — один из старейших и авторитетнейших хоровых коллективов Украины, радиоансамбль Украинском радио в составе Национальной общественной телерадиокомпании Украины. 

Основанная в 1932 году, она относится к масштабным хоровым капеллам, имеющим большую историю, лучшие исполнительские традиции, универсальный репертуар.

Персоналии 
История коллектива связана с именами величайших советских украинских хоровых дирижёров ХХ-ХХІ веков: Г. П. Таранова, А. З. Миньковского, В. Минько, Ю. Таранченко, Г. В. Кулябы, В. Мальцева, П. И. Муравского, В. Скоромного. Созданные в их годы деятельности в коллективе высокие художественные традиции, идеалы, профессиональная исполнительская школа стали гордостью Советской страны и Украинской республики, её художественным достоянием. Ныне художественным руководителем и главным дирижёром Академического хора Украинского радио является Юлия Ткач.

Деятельность 
За 80 лет существования коллектива создана уникальная коллекция записей, вошедших в Фонд Украинского радио. Туда вошли произведения всемирно известных композиторов: В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Дж. Верди, И. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова, Д.  Шостаковича, Б. Лятошинского, Д. Бортнянского, М. Березовского, Е. Станковича, Л. Дычко и т.п. 

Также коллектив записывает музыку к кинофильмам и издает компакт-диски.

Фондовые записи Академический хор осуществляет в одной из наилучших и самых больших в Европе студий звукозаписи — Большой концертной студии Дома звукозаписи Украинского радио.

Хор Национальной радиокомпании Украины ведет активную концертно-просветительскую деятельность. За время его почти вековой деятельности состоялось несколько тысяч концертных выступлений в престижных залах Украины и Европы. Он участник фестивалей «КиевМузикФест», «Музыкальные премьеры сезона» (Киев), «Прокофьевская весна» (г. Донецк), «Стравинский и Украина» (г. Луцк) и других. Коллектив гастролирует в Польше, Венгрии, Франции, Италии, Испании, Югославии, Германии, Голландии.

Хор Украинского радио исполняет духовную музыку, обработки украинских народных песен, произведения современных композиторов, шедевры мировой классики.

Источники

Ссылки 
Академічна хорова капела на сайті Українського радіо
 Academic Choir of the National radio of Ukraine named
 Академический хор им. П. Майбороды Национальной радиокомпании Украины. Дирижирует Юлия Ткач.
 Статья "Свято «Прокоф'євської весни»" на портале uaculture.info
 Исполняет Хор им. П.Майбороды - Михаил Шух "Пробуждение" (9.04.2011)
Творческие коллективы Украины
Музыкальные коллективы по алфавиту
Хоры Украины
НРКУ
Радиоансамбли